André Lagae, Belgisch christendemocratisch politicus
 Jules Lagae, Belgisch beeldhouwer
 Léonce Lagae, Belgisch christendemocratisch politicus
 Wim Lagae, Belgisch sportmarketeer